Orthoconorca lengedensis är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Orthoconorca lengedensis ingår i släktet Orthoconorca, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lengedensis